Achrysonini é uma tribo de cerambicídeos da subfamília Cerambycinae.

Gêneros
 Abyarachryson Martins, 2002
 Achryson Audinet-Serville, 1833
 Allogaster Thomson, 1864
 Aquinillum Thomson, 1878
 Araespor Thomson, 1878
 Capegaster Adlbauer, 2006
 Cerdaia Monné, 2006
 Cotyachryson Martins, 2002
 Crotchiella Israelson, 1985
 Drascalia Fairmaire & Germain, 1864
 Enosmaeus Thomson, 1878
 Esseiachryson Martins, 2002
 Geropa Casey, 1912
 Huequenia Cerda, 1986
 Hysterarthron Thomson, 1864
 Icosium Lucas, 1854
 Neachryson Fisher, 1940
 Neoachryson Monné & Monné, 2004
 Nortia Thomson, 1864
 Saporaea Thomson, 1878
 Xenocompsa Martins, 1965

 
Tribos de cerambicídeos